Noa
Hora intermédia — parte da liturgia das horas
Zelofeade — filha de Zelofeade, personagem bíblico

Desambiguação